LWP steht für:
 Lesotho Workers’ Party, Partei in Lesotho
 Library for WWW in Perl, Perl-Module zur Internetprogrammierung
 Lightweight process, Leichtgewichtprozess, siehe Thread (Informatik)
 Lokalbahn Wien-Pressburg
 Lotus Word Pro, ein Programm zur Textverarbeitung
 Luft-Wärme-Pumpe, eine Heizung, die die sonnenerwärmte Außenluft zum Heizen von Wasser nutzt, siehe Wärmepumpenheizung
 Ludowe Wojsko Polskie, Name der Polnischen Volksarmee der Volksrepublik Polen 1944–1989, siehe Polnische Volksarmee
 Bahnhof Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz (DS100-Code), Bahnhof in Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz

Siehe auch:
 LWP Cmg

LWP